Pujszo est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Natalia Pujszo (1993-), actrice française, fille de Mariusz Pujszo.
 Mariusz Pujszo (1957-), acteur, réalisateur et scénariste polonais.

Patronyme polonais